Dobronice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Dobronice (Tavíkovice), Ortsteil von Tavíkovice, Okres Znojmo
 Dobronice, Ansiedlung in der Gemeinde Újezd nade Mží, Okres Plzeň-sever
 Dobronice u Bechyně, Gemeinde im Okres Tábor 
 Dobronice u Chýnova, Ortsteil von Chýnov, Okres Tábor
 Burg Dobronice in Dobronice u Bechyně, Okres Tábor